Aniki es una artista de Hip hop, Soul, R&B español y Reggae.

Biografía 
Empezó su carrera musical en el año 1997, cuando Juanka "Litoss" (productor de Montcada) despierta en Aniki la curiosidad por los estilos musicales de la rama del Jazz como son Nu Jazz, Acid Jazz, o por el Neo Soul.

Entre el 1997 y el 1998, Aniki empieza a pulir su estilo, participando en varios eventos. No es hasta más tarde cuando esta artista de Barcelona es el objetivo del conocido grupo de Hip hop Falsalarma, de Sabadell, participando en dos pistas ("Desde mi ventana" y "Amor propio") del trabajo editado de "La misiva" en el año 2002 y participando también en la gira del grupo por España.

En el año 2003, Aniki, después de seguir escribiendo y trabajando su estilo y con la ayuda por el productor Klaan Faaxtor, graba su primera maqueta formada por diez cortes y titulada "Tiempo al tiempo" (que no salió a la luz hasta el año 2005) que poseía grandes colaboraciones de productores y MC's como son Quiroga, 2inSoul, Diana Feria, Nerko y Serpico, además de colaboraciones de Juaninacka y Dj Code.

Después de grabar su maqueta participa en numerosos eventos relacionados con los estilos en los que se mueve, colaborando en maquetas como son "Sol de otro cielo" de Souldivos y la maqueta de Gran Pueblo titulada "2003 Desastres", participando en varios conciertos con artistas del peso de Rapsusklei & Hazhe, Cloaka Company, La tosca o La Clicka.

En el año 2005, Aniki colabora con el conocido Nach, en su último disco titulado "Ars Magna / Miradas", además de colaborar con Payo Malo en el tema de "El tiempo escapa" y colaborando, en el año 2007 en el LP en solitario de Puto Largo titulado "Inspiración".

Discografía

En solitario 
 "Tiempo al tiempo" (Maqueta) (2003)
 "Ego" (Mixtape)(2011)
 "SinAnaNoHayAniki" (EP)(2012)

Rapsusklei y Aniki 
 "Mundo bicolor" (Maqueta) (2007)

Colaboraciones 
 Falsalarma "La misiva" (2002) (Tema: Desde Mi Ventana)
 Falsalarma "La misiva" (2002) (Tema: Amor Propio)
 VV.AA. "Chill Hop" (2003) (Tema: Humo)
 Gran Pueblo "Yaeraora" (2004) (Tema: 2003 desastres)
 Souldivos "Single 2004" (2004) (Tema: Sol de otro cielo)
 VV.AA. "Un año de reflexión" (2005) (Tema: No Mires Atrás)
 Gran Pueblo "Por H O Por B" (2005) (Tema: Dos Mil Y Pico Desastres)
 Pater Jacob "Stereodosis - Terror Global" (2005) (Tema: Vivir Soñando)
 Irreverencias "Regla De 3" (2005) (Tema: Fuera)
 Nach "Ars Magna" (2005) (Tema: El Tiempo Escapa)
 M24 (2006) (Tema: Vestige D'Un Ancien Rêve)
 Hazhe "Petróleo" (2006) (Tema: Zierzo)
 Ikah "Calma" (2006) (Tema: Fiebre)
 VV.AA. "Spaniz Sound Vol.2" (2006 (Tema: Stereodosis - Vivir soñando)
 Puto Largo "Inspiración" (2007) (Tema: Contigo hermano)
 Pater Jacob "Stereobeats RMX Series" (2007) (Tema: Tiempo al tiempo)
 Weleló "Tampoco Pido Tanto" (2007) (Tema: Re-evolución)
 Karty er nene (2007) (Tema: Pensar, soñar, amar)
 Demasiado De "Que ni bordao" (2007) (Tema: Kansas city)
 Sr. Zambrana "Hechopolvo" (2008) (Tema: Estrés)
 Oscarasecas "La Saeta Se Detiene" (2009) (Tema: Eterno fugaz)
 Akil Ammar "Réquiem" (2009) (Tema: El Mundo Se Derrumba)
 Gran Pueblo "Miscelánea" (2010) (Tema: Miscelánea)
 Rapsusklei "Pandemia" (2010) (Tema: Nube inerte)(Además colabora Lion Sitté)
 Rayden "Mosaico" (2012) (Tema: Dentro de ti)
 Akil Ammar "Postdata" (2012) (Tema: Nadie Como Tu)
 Canserbero "SinAnaNoHayAniki" (2012) (Tema: Ese Miedo)

Véase también 
 Hip Hop en Español
 Hip Hop

Referencias

Enlaces externos 
 Myspace de la artista

Cantantes femeninas de España
Raperos de la provincia de Barcelona